

Téléfilm 

 L'Île est un feuilleton télévisé français réalisé par François Leterrier en 1987, adaptation du roman de Robert Merle.

Cinéma 
 L'Île (Ön) est un film suédois réalisé par Alf Sjöberg en 1966.
 L'Île () est un film sud-coréen réalisé par Kim Ki-duk en 2000.
 L'Île un court métrage d'animation burkinabé réalisé en 2003.
 L'Île est le titre québécois du film américain The Island, réalisé par Michael Bay en 2005.
 L'Île () est un film russe réalisé par Pavel Lounguine en 2006.
 L'Île est un film français réalisé par Olivier Boillot en 2011.

Jeux vidéo 
 L'Île est un jeu vidéo développé par Alain Massoumipour, Alain Theron et M. Brevainger et publié par Ubisoft en 1988.

Littérature 
 L'Île est un roman d'aventures historique français écrit par Robert Merle et publié en 1962.
 L'Île est un album de la série de bande dessinée L'Ultime Chimère paru en 2008.

Toponyme 

 L'Île, île fluviale sur le Rhône faisant partie du territoire de la ville de Genève.

Voir aussi 
 
 Île
 

en:Island (disambiguation)#In_film